Iván Sánchez puede referirse a:

Iván Sánchez (1974-), modelo y actor español.
Iván Sánchez, director y productor de cine argentino.
Iván Sánchez Díez (1975-), corredor de maratón español.
Iván Sánchez-Rico Soto (1980-), futbolista español.
Iván Sánchez Aguayo, futbolista español.